

Persone 
 Alessandro Molin (...–...) – ammiraglio italiano, Capitano generale da Mar della Repubblica di Venezia
 Alziro Molin (1932) – alpinista italiano
 Benoît-Hermogaste Molin (1810-1894) – pittore francese
 Biagio Molin (1380/1383–prima del 1447) – patriarca cattolico italiano
 Emanuele Molin (1960) – allenatore di pallacanestro italiano
 Francesco Molin (1575-1655) – politico italiano, 99º Doge della Repubblica di Venezia
 Giovanni Molin (1705-1773) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Girolamo Molin (1778-1851) – medico, veterinario e filosofo italiano
 Giuseppe Salvadego Molin (1830-1906) – politico italiano
 Julia Molin (1990) – calciatrice svedese
 Lars Molin (1942-1999) – sceneggiatore e regista svedese
 Ludovico Molin (...–1604) – arcivescovo cattolico italiano
 Martin Molin (1983) – musicista e vibrafonista svedese
 Nicolò Molin – diplomatico italiano, Savio di Terraferma della Repubblica di Venezia
 Raffaele Molin (1825-1887) – fisico, zoologo e geologo italiano
 Søren Molin (1947) – microbiologo danese
 Valeria Molin Pradel (1979) – ex hockeista su ghiaccio italiana

Storia di famiglia 
 Molin – famiglia patrizia veneziana

Pagine correlate 
 Dal Molin
 Mølin